Lelouch, Lellouche, Lellouch, Allouche ou Allouch est un patronyme d'origine juive séfarade porté par différentes personnalités :

Étymologie 
 De la langue tamazight ‘alûsh signifiant « agneau ».

 Claude Lelouch (né en 1937), réalisateur français ;
 Christine Lelouch, née Cochet, actrice française, l'une des épouses de Claude Lelouch ;
 Salomé Lelouch (née en 1983) actrice, sa fille ;
 Sarah Lelouch (née en 1976) présentatrice et productrice de télévision, sa fille ;
 Shaya Lelouch (née en 1992) actrice, sa fille ;
 Simon Lelouch (né en 1969) acteur, réalisateur, scénariste français, fils de Claude et Christine ;
 Martine Lelouch, actrice française, sœur de Claude Lelouch, photographe et vidéaste ;
 Marie Sophie L., épouse de C. Lelouch entre 1986 et 1992 environ.

Les autres Lelouch 
 Émilie Lelouch, actrice et cascadeuse française, fille de Lucien Lelouch, condamnée à trois ans de prison dont deux ferme pour enlèvement d'enfants dans l'affaire de l'Arche de Zoé ().

Les personnages fictifs 
 Lelouch Lamperouge, de son vrai nom Lelouch vi Britannia, personnage principal de l'anime Code Geass.

Lellouche 

 Antony Lellouche (né en 1981), joueur de poker français ;
 Camille Lellouche (née en 1986), actrice, humoriste et chanteuse française ;
  (né en 1952), entraîneur français en sport hippique ;
 Gilles Lellouche (né en 1972), acteur français, frère de Philippe Lellouche ;
  (né en 1947), peintre israélien.
 Pierre Lellouche (né en 1951), homme politique français ;
 Philippe Lellouche (né en 1966), acteur français, frère de Gilles Lellouche ;
 Sophie Lellouche (née en 19?), réalisatrice française ;

Lellouch 

 Emmanuel Lellouch (né en 1963), astronome français ;
 (5519) Lellouch, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après l'astronome éponyme.

Allouche 
  (né en 1993), nageur international franco-libanais primé ;
 Danièle Allouche (née en 1956), joueuse de bridge française ;
Fabrice Allouche (né en 1968), boxeur professionnel français ;
Fayçal Allouche (né en 1969), footballeur algérien ;
 Guy Allouche (né en 1939), homme politique français. ;
 Harry Allouche, compositeur, pianiste et producteur de musique français;
 Jean-Paul Allouche (né en 1953), mathématicien, directeur de recherche au CNRS ;
 Joëlle Allouche-Benayoun (née en 19?), psychosociologue française ;	
 Zahran Allouche (1971-2015), rebelle syrien.

Allouch

Patronyme 
 Jean Allouch (né en 1939), psychanalyste français ;
 Moustapha Allouch (né en 1958), homme politique libanais.

Toponyme 
 Dar Allouch, ville tunisienne du gouvernorat de Nabeul.

Autres 
 Vassili le Louche (1421-1448), prince usurpateur de Moscou.

Notes 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade
Patronyme tunisien
Patronyme algérien

en:Lellouche#Lelouch